Борис Юсупов: Юсупов, Борис Григорьевич (1695—1759) — князь, московский и петербургский губернатор, действительный тайный советник, камергер. 
 Юсупов, Борис Николаевич (1794—1849) — российский государственный деятель, действительный тайный советник, гофмейстер.